Homorod (< ) se poate referi la:

Localități în România 
 Homorod, Brașov, comună în județul Brașov , reședința comunei cu același nume
 Băile Homorod, Harghita, localitate componentă a orașului Vlăhița din județul Harghita

 Homorod, Hunedoara, sat în județul Hunedoara 
 Homorodu de Jos, Satu Mare, sat în județul Satu Mare 
 Homorodu de Sus, Satu Mare, sat în județul Satu Mare 
 Homorodu de Mijloc, Satu Mare, sat în județul Satu Mare, reședința comunei Homoroade

Comune în România 
 comuna Homoroade, Satu Mare

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară